Cerco — método de estratégia militar também designado como sítio"O Cerco'' — filme português de 1970 de António da Cunha Telles

Cerco (álbum) — álbum do grupo português Xutos & Pontapés lançado em 1985

Bairro do Cerco — no Porto, Portugal

Rede de cerco — tipo de aparelho de pesca; "cerco" também designa uma técnica de pesca

Desambiguação